

Geografie

Engeland 
 Stratford (Londen), een wijk in Londen
 Stratford (metrostation), metrostation in die wijk
 Stratford-upon-Avon, een stad in het graafschap Warwickshire
 Stratford-on-Avon (district), een district in het graafschap Warwickshire
 Station Stratford, een station van National Rail, de Docklands Light Railway en de metro van Londen
 Fenny Stratford, een plaats in het zuidoostelijke graafschap Buckinghamshire 
 Stony Stratford, een plaats in het graafschap Buckinghamshire

Canada 
 Stratford (Prins Edwardeiland), een plaats in de provincie Prins Edwardeiland
 Stratford (Ontario), een stad in de provincie Ontario

Nieuw-Zeeland 
 Stratford (Nieuw-Zeeland), een plaats in de Nieuw-Zeelandse regio Taranaki

Verenigde Staten 
 Stratford (Californië), een plaats in Kings County
 Stratford (Connecticut), een plaats in Fairfield County
 Stratford (Iowa), een plaats in Hamilton County en Webster County
 Stratford (New Jersey), een plaats in Camden County
 Stratford (Oklahoma), een plaats in Garvin County
 Stratford (South Dakota), een plaats in Brown County
 Stratford (Texas), een plaats in Sherman County
 Stratford (Wisconsin), een plaats in Marathon County
 Stratford Hall, een plantage in de Amerikaanse staat Virginia

Personen 
 Stratford Canning (1786 – 1880), Brits ambassadeur, ondertekende in 1832 het Verdrag van Constantinopel
 Stratford Johns (1925 - 2002), een Brits acteur

Zie ook 
 Stretford, een stad in Greater Manchester (Engeland)